Цурцумия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цурцумия, Александр Пехувич (1908—1941) — Герой Советского Союза.
 Цурцумия, Георгий Александрович (род. 1980) — грузинский и казахстанский борец.
 Цурцумия, Лела Людовиковна (род. 1969) — грузинская эстрадная певица.
 Цурцумия, Марина Романовна (род. 1964) — российский кинорежиссёр, сценарист.
 Цурцумия, Нугзари (род. 1997) — грузинский борец.